

Patronyme 

 Pierre Joseph Duhem (1758-1807), personnalité politique de la Révolution française ;
 Émile Duhem (1848-1918), auteur-compositeur-interprète français ;
 Henri Duhem (1860-1941), peintre français ;
 Pierre Duhem (1861-1916), physicien, philosophe et historien des sciences ;
 Marie Duhem (1871-1918), artiste-peintre française ;
 Rémy Duhem (1891-1915), peintre français ;
 Paul Duhem (1919-1999), peintre belge.

Autres 

 Relation de Duhem-Margules, équation de chimie physique ;
 Relation de Gibbs-Duhem, équation de thermodynamique.